Пелтінішу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Перієць.
 Пелтінішу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.